Plaats in Indonesië
 Taba Renah (Pagar Jati), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu
 Taba Renah (Selangit), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
 Tabarenah, een plaats in het bestuurlijke gebied Rejang Lebong in de provincie Bengkulu